Zomba se poate referi la:

Localități 
 Zomba, oraș din Malawi
 Zomba, sat din Județul Tolna, Ungaria